Дороховская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Дороховская волость (Медынский уезд) — в составе Калужской губернии, Медынский уезд
 Дороховская волость (Старицкий уезд) — в составе Тверской губернии, Старицкий уезд
 Дороховская волость (Богородский уезд) — в составе Богородского (до 1921) и Орехово-Зуевского (1921—1929) уездов Московской губернии